Csehország
 Měšice, település a Kelet-prágai járásban
 Měšice, Tábor településrésze a Tábori járásban